Maurice Lévy peut désigner : 

 Maurice Lévy (1838-1910), ingénieur et mathématicien français ;
 Maurice Lévy (1922-2022), physicien français ;
 Maurice Lévy (1929-2012), critique littéraire, traducteur, angliciste et grammairien français, spécialiste du roman gothique ;
 Maurice Lévy (1942-), publicitaire et homme d'affaires français.

Voir aussi 
 Maurice Lévy-Leboyer (1920-2014), historien français de l'économie,
 Michel-Maurice Lévy dit Bétove (1883-1965), pianiste français.